Константи́н Перву́хин:
 Первухин, Константин Константинович (1863—1915) — русский художник, один из учредителей Союза русских художников.
 Первухин, Константин Сергеевич (1885—1968) — русский и советский художник.